Новокопылово — название населённых пунктов в России:

 Новокопылово — село в Заринском районе Алтайского края.
 Новокопылово — село в Первомайском районе Алтайского края.